Rickie Lee Lambert (ur. 16 lutego 1982 w Kirkby) – angielski piłkarz grający na pozycji napastnika.

14 sierpnia 2013 roku zadebiutował w reprezentacji Anglii w wygranym 3:2 towarzyskim spotkaniu ze Szkocją, które rozegrano na Wembley. Lambert pojawił się na boisku w 67. minucie, a już trzy minuty później zdobył zwycięską bramkę.

2 czerwca 2014 roku ogłoszono przenosiny Lamberta z Southampton do Liverpoolu.

Statystyki kariery 
 Aktualne na dzień 23 sierpnia 2016 r.

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Reprezentanci Anglii w piłce nożnej
Urodzeni w 1982
Piłkarze Blackpool F.C.
Piłkarze Macclesfield Town F.C.
Piłkarze Stockport County F.C.
Piłkarze Rochdale A.F.C.
Piłkarze Bristol Rovers F.C.
Piłkarze Southampton F.C.
Piłkarze Liverpool F.C.
Piłkarze West Bromwich Albion F.C.
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2014